Wucherblume ist der Trivialname oder Teil des Trivialnamens verschiedener Pflanzenarten aus der Familie der Korbblütler, die aus den folgenden Gattungen stammen:

 Argyranthemum
 Chrysanthemum, siehe Chrysanthemen
 Glebionis, siehe Saat-Wucherblume und Kronenwucherblume
 Ismelia, siehe Bunte Wucherblume (Ismelia carinata)
 Tanacetum, siehe Wucherblumen